Con il nome di Villehardouin si distinguono:

Casato 

 Goffredo di Villehardouin (†1213), storico, cavaliere e crociato;
 Goffredo I di Villehardouin (†1218), nipote di Goffredo di Villehardouin, cavaliere, crociato alla Quarta crociata e Principe di Acaia;
 Goffredo II di Villehardouin  (1195-1245), principe di Acaia e figlio del precedente; 
 Guglielmo II di Villehardouin ( ? – 1278), principe di Acaia e figlio di Goffredo II;
 Teodoro di Villehardouin, patriarca di Antiochia, figlio di Goffredo I di Villehardouin;
 Isabella di Villehardouin (1263-1312), figlia di Guglielmo II di Villehardouin, principessa di Acaia e moglie di Filippo I di Savoia-Acaia;
 Margherita di Villehardouin (1266-1315), figlia di Guglielmo II Villehardouin, che dopo la morte della sorella, Isabella, divenne pretendente al titolo di principessa di Acaia.

Geografia
 Villehardouin, antico comune del dipartimento francese dell'Aube, oggi integrato alla Val-d'Auzon. Il casato dei Villehardouin è originario di questa località.